

Topographie 
 Plateau de Calern, au-dessus de la commune de Caussols (Alpes-Maritimes).

Patronyme 
 Jeanne Michau, dite Calern, (1923-1987), sculptrice française.